Aras steht für:
 Aras (Name), männlicher Vorname sowie Familienname – Namensträger siehe dort
 Aras (Fluss), Fluss im Kaukasus
 Aras (Spezialeinheit), litauische Anti-Terror-Einheit
 Aras Corp, Software-Hersteller
 Aras Yayıncılık, türkischer Verlag

Papageienvögel (Einzahl: Ara):
 Blauaras
 Eigentliche Aras
 Spix-Ara

ARAS steht als Abkürzung für:
 Association des Radioamateurs du Sénégal, senegalesischer Amateurfunkverband
 aufgeweiteter Radaufstellstreifen, siehe Radverkehrsanlage #Führung des Radverkehrs an Knotenpunkten
 Aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem, Gebiet im Hirnstamm, das die Aufmerksamkeit steuert, siehe Formatio reticularis#Das aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem

Siehe auch:
 Arras (Begriffsklärung)
 Araz

ARAS